— японская сэйю. Сотрудничает с агентством I’m Enterprise. На одиннадцатой церемонии Seiyu Awards 2017 года удостоилась награды в категории «Лучшая начинающая актриса».

Биография 
29 декабря 2019 года её агентство объявило, что Саяка вышла замуж за своего коллегу сэйю Тасуку Хатанаку.

Роли

Аниме-сериалы 
2013
 Kitakubu Katsudou Kiroku — Клэр Коконоэ
2014
 Sword Art Online II — ученица старшей школы (23 серия)
2015
 Juuou Mujin no Fafnir — Ю Мононобэ (в молодости)
 Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans — Крекер Гриффон
 Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love Revolution — аудитория (9 серия)
 Wakaba Girl — голос 2 (9 серия)
2016
 Akagami no Shirayukihime — Леди в ожидании (17 серия)
 Girlish Number — Титосэ Карасума
 HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun Suru — Нодзоми Ямадзаки
 Heavy Object — Прекрасная расследовательница (15 серия)
 Keijo!!!!!!!! — Юи Накадзава (1 серия)
 Koutetsujou no Kabaneri — Мумэй
 Magi: Sinbad no Bouken — жительница деревни (1 серия)
 Magic-kyun! Renaissance — Кохана Айгасаки
 Mayoiga — Юно
 Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans (второй сезон) — Крекер Гриффон
 Oshiete! Galko-chan — Цунно
 Prince of Stride: Alternative — девушка (12 серия)
 Saijaku Muhai no Bahamut — ученица, учительница (7 серия)
 The Disastrous Life of Saiki K. — одноклассница (19 серия), девушка (2 серия)
 Servamp — Мари
 «Я — Сакамото, а что?» — школьница (8, 12 серии)
2017
 Clockwork Planet — АнкоР
 Just Because! — Маюко Сато
 Onihei — Одзюн
 Piace: Watashi no Italian — Морина Нанасэ
 Seiren — школьница (3 серия)
2018
 JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind — Триш Уна
 Overlord III — Сиксо
 The Ryuo's Work is Never Done! — Мати Кугуи
 «Атака на титанов» — Нифа
 «О моём перерождении в слизь» — Сюна
2019
 Ahiru no Sora — Мадока Ябути
 High School Prodigies Have It Easy Even In Another World — Жанна лю Лебланк
 The Demon Girl Next Door — Анри Сата
 «Выдающиеся звери» — Хару
2020
 Drifting Dragons — Нанами
 «Питер Грилл и семя рационального мышления» — Пиглитта Панчетта
2021
 I’ve Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level — Фалфа
 The Slime Diaries: That Time I Got Reincarnated as a Slime — Сюна
 «О моём перерождении в слизь» [ТВ-2] — Сюна
2022
 The Genius Prince’s Guide to Raising a Nation Out of Debt — Фаланя Элк Арбалест

Видеоигры 
 Nights of Azure 2: Bride of the New Moon — Аруше Анатория
 Fate/Grand Order — Хасан ибн-Саббах
 School Girl/Zombie Hunter — Энами Камидзё
 Song of Memories — Нацумэ Кирихара
 Blue Reflection: Maboroshi ni Mau — Shoujo no Ken — Санаэ Нисида

Drama CD 
 Fate/Grand Order: Edmond Dantes — Айде

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте I’m Enterprise